Nova Canaã, municipio dello stato brasiliano di Bahia
 Nova Canaã do Norte, municipio dello stato brasiliano del Mato Grosso
 Nova Canaã Paulista, municipio dello stato brasiliano di San Paolo